Royal Bodewes, voorheen Bodewes Shipyards, Nederlandse scheepswerf
 een aantal andere Nederlandse scheepswerven met Bodewes in de naam
 Gerardus Bodewes (1785-1854), Nederlands scheepsbouwer
 Thecla Bodewes, directeur-eigenaar van Scheepswerf Gebr. G. en H. Bodewes, in 2011 Zakenvrouw van het jaar

En tevens naar
 Henk Bodewes (1954-2004), Nederlands voetbaltrainer
 Bodewes, een polder die deel uitmaakte van het voormalige Groninger waterschap Westerbroekster-Engelbertermolenpolder